Tuczapy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Tuczapy, un village dans le powiat de Hrubieszów
 Tuczapy, un village dans le powiat de Zamość